Luigi VI di Francia detto il Grosso – re di Francia dal 1108 alla sua morte
 Luigi VI d'Assia-Darmstadt – Langravio d'Assia-Darmstadt dal 1661 al 1678